Шушинское Реальное училище (, ) — школа нового типа с шестилетним образованием. Открыта в 1881 году в городе Шуше. Является первой на Южном Кавказе светской школой. Почетным попечителем училища был Александр Агафонович Мелик-Азарянц.

История

Предыстория и основание 
В начале XIX века в Закавказье стали появляться школы нового типа. В этот период в регионе имелись лишь две школы (в Баку и Гяндже). Однако, спрос на образование возрастал. 2 августа 1829 года царское правительство разработало специальный устав об открытии государственных школ в Закавказье. 

В связи с этим население города обратилось в Петербургско-Кавказский комитет. В обращении говорилось: «Исходя из желания и потребности жителей учиться, городское сообщество просит Губернатора Гянджи открыть шестиклассную Реальную школу в городе Шуша. Таким образом, городская община взяла на себя обязательство предоставить школе соответствующее здание и оказать помощь в размере 7 500 манатов в год».

Таким образом, по настоянию местного населения 20 сентября 1881 года в Шуше было основано реальное училище.

Школа в XIX и XX веке 
С открытия школы в неё было зачислено 159 учеников. В Шушинском Реальном училище изначально действовали три подготовительный класса и три основных класса.

В реальном училище особое внимание уделялось изучению и преподаванию иностранных языков и литературы. Школа представляла собой открытое учреждение, которое способствовало изучению разных языков. В отличие от тбилисских школ, немецкий язык не навязывался учащимся, но в 1890 году выбор был сделан в пользу его изучения.

Выпускники получали свидетельство о 6-классном образовании. Была также возможность повысить уровень знаний в 7 классе — по окончании выдавался аттестат о начальном образовании и право продолжения обучения в вузах Российской империи и Европы. Также по окончании училища выпускники после сдачи экзаменов могли работать учителями.

Армяне были преобладающим элементом во всех учебных заведениях Елизаветпольской губернии. По состоянию на 1910 год в училище обучалось: 315 армян, 104 татара, 23 русских, 2 еврея и 1 грузин, а также еще 2 из других национальностей.

С 1927/1928 учебного года училище стало семилетним.

С 1937/1938 учебного года Шушинская Реальная школа была переименована в Шушинскую городскую среднюю школу № 1.

В 1966 году на базе реальной школы было создано ещё одно учебное заведение, получившее название средней школы № 4. 

Позже эта школа была переведена в новое здание Шушинской городской средней школы № 1 и названа в честь Узеира Гаджибекова.

В 1992 году Шушинская реальная школа в связи карабахским конфликтом прекратила свою образовательную деятельность. После армяно-азербайджанской войны здание школы было полностью разрушено.

В настоящее время 

В 2011 году Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева начато строительство нового здания Шушинской средней школы № 1 в столице страны. В 2015/2016 учебном году новое здание школы открылось по адресу: г. Баку, жилой массив «Ени Ясамал-2», улица А. Ахмедова.

После занятия Шуши азербайджанскими силами в результате Второй Карабахской войны в мае 2022 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и реставрации здания Шушинского реального училища.

Известные педагоги и выпускники 

Педагоги
 Гашим бек Везиров
 Юсиф бек Мелик-Ахназаров
 Мирза Салах бек Зохраббеков

Выпускники
 Багдасар Авакян
 Фрейдун Агалян
 Самсон Апресов
 Анушаван Арзуманян
 Александр Атабекян
 Абдуррахим бек Хагвердиев
 Юсиф Везир Чеменземинли
 Худадат бек Мелик-Асланов
 Джавад бек Мелик-Еганов
 Ахмед бек Агаев
 Гуси Гаджиев
 Чингиз Ильдрым
 Хан Шушинский
 Теймур Асланов
 Солтан бек Велибеков
 Исмаил бек Шафибеков
 Джаббар бек Велибеков
 Рустам бек Ахундов

См. также 
 История образования в Азербайджане

Примечания 

Здания и сооружения Шуши
Памятники архитектуры Азербайджана
Реальные училища Российской империи
Появились в 1881 году в Азербайджане